Рабы́ — люди, находящиеся в рабстве. Также может означать:

 Ра́бы — группа титулов карфагенских чиновников
 Рабы́ — социальная группа у муравьёв.

См. также
 Раб
 Раба
 Рабыня